Albania:
 Bodin – miejscowość

Osoby:
 Étienne Soulange-Bodin – francuski oficer
 Félix Bodin – francuski polityk
 Ivan Bodin – szwedzki piłkarz nożny
 Jean Bodin – francuski prawnik
 Konstantyn Bodin – przywódca powstania antybizatyjskiego
 Martin Bodin – szwedzki operator filmowy

Zobacz też:
 Boddien
 Boddin